Châteauneuf (französisch für neue Burg) ist der Name folgender Personen:
 Alexis de Chateauneuf (1799–1853), Architekt und Stadtplaner
 Augustin Patissier, dit Châteauneuf († 1717), französischer Schauspieler
 François de Châteauneuf (1645–1708), französischer Mönch
 Pierre Antoine de Châteauneuf (1644–1728), französischer Diplomat
 Pierre Patissier, dit Châteauneuf, französischer Schauspieler des 17./18. Jahrhunderts
 Pierre Réveillon, dit Châteauneuf († 1656), französischer Schauspieler
 Guillaume de Chateauneuf († 1258), 19. Großmeister des Johanniterordens

Châteauneuf ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Châteauneuf (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Châteauneuf (Loire) im Département Loire
 Châteauneuf (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Châteauneuf (Savoie) im Département Savoie
 Châteauneuf (Vendée) im Département Vendée
 Châteauneuf-de-Bordette im Département Drôme
 Châteauneuf-de-Chabre im Département Hautes-Alpes
 Châteauneuf-de-Gadagne im Département de Vaucluse
 Châteauneuf-de-Galaure im Département Drôme
 Châteauneuf-d’Entraunes im Département Alpes-Maritimes
 Châteauneuf-de-Randon im Département Lozère
 Châteauneuf-de-Vernoux im Département Ardèche
 Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine im Département Ille-et-Vilaine
 Châteauneuf-d’Oze im Département Hautes-Alpes
 Châteauneuf-du-Faou im Département Finistère
 Châteauneuf-du-Pape im Département Vaucluse
 Châteauneuf-du-Rhône im Département Drôme
 Châteauneuf-en-Thymerais im Département Eure-et-Loir
 Châteauneuf-Grasse im Département Alpes-Maritimes
 Châteauneuf-la-Forêt im Département Haute-Vienne
 Châteauneuf-le-Rouge im Département Bouches-du-Rhône
 Châteauneuf-les-Bains im Département Puy-de-Dôme
 Châteauneuf-les-Martigues im Département Bouches-du-Rhône
 Châteauneuf-Miravail im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Châteauneuf-sur-Charente im Département Charente
 Châteauneuf-sur-Cher im Département Cher
 Châteauneuf-sur-Isère im Département Drôme
 Châteauneuf-sur-Loire im Département Loiret
 Châteauneuf-sur-Sarthe im Département Maine-et-Loire
 Châteauneuf-Val-de-Bargis im Département Nièvre
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Châteauneuf-Villevieille im Département Alpes-Maritimes

weitere Orte:
 Châteauneuf VS, Ort in der Gemeinde Conthey, Kanton Wallis, Schweiz
 Châteauneuf-de-Contes, 1961–1992 Name der Gemeinde Châteauneuf-Villevieille, Gemeinde im Département des Alpes-Maritimes, Frankreich

Siehe auch:
 Châtelneuf